José Ellauri puede referirse a:

José Longinos Ellauri, integrante de la primera Asamblea Constituyente del Uruguay;
José Eugenio Ellauri, presidente de Uruguay en 1873, hijo de José Longinos Ellauri.